Административное деление Гомельской области представлено 21 районом и городом областного подчинения (центр области Гомель). На территории Гомельской области находятся 18 городов, в том числе город областного подчинения Гомель, 13 городских поселков, 4 рабочих поселка и 2 609 сельских поселений. 

Представительную власть осуществляют областной Совет депутатов, районные Советы депутатов – 22, городской Совет депутатов – 1; городские Советы депутатов городов районного подчинения – 15, поселковые и сельские Советы депутатов – 283.

Исполнительная власть представляет областной исполнительный комитет, районные и городские исполнительные комитеты – 22, исполнительные комитеты городов районного подчинения – 15, поселковые и сельские исполнительные комитеты – 283.

Районы и города областного подчинения

Примечания